Івасю́к — українське прізвище, утворене від Івась — зменшеної форми імені Іван.

Відомі носії 
 Івасюк Василь (* 1960) — релігійний діяч, єпископ Української греко-католицької церкви (2000).
 Івасюк Василь Михайлович — сержант служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Івасюк Валерій Петрович (* 1958) — кандидат медичних наук (1992), Народний депутат України 1 скликання; радник Президента України (12.2009-03.2010).
 Івасюк Володимир Михайлович (1949—1979) — український поет і композитор.
 Івасюк Іван Васильович (1879 —1933) — український економіст, громадсько-політичний діяч Кубані. З 1920 — міністр фінансів уряду Кубані.
 Івасюк Інна Віталіївна (* 1977) — українська лялькарка, авторка понад тисячі ляльок-маґодз.
 Івасюк Микола Іванович (1865—1937) — український художник.
 Івасюк Михайло Григорович (*25 листопада 1917 — †5 лютого 1995) — письменник, літературознавець, фольклорист, педагог, громадський та культурний діяч, батько Володимира Івасюка.
 Івасюк Роман Сергійович — капітан Збройних Сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня

Примітки 

Прізвища на -юк